Монтерей Оупън 2013 е 5-ото издание на Монтерей Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2013. Провежда се в мексиканския град Монтерей от 1 до 7 април.

Поставени тенисистки 
  Анджелик Кербер (Финал)
  Марион Бартоли (1 кръг)
  Мария Кириленко (Полуфинал)
  Ана Иванович (Осминафинал)
  Анастасия Павлюченкова (Шампионка)
  Янина Викмайер (Осминафинал)
  Урсула Радванска (Четвъртфинал)
  Аюми Морита (Четвъртфинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Тимеа Бабош /  Кимико Дате Крум
  Нина Братчикова /  Вера Душевина (осминафинал)
  Eва Бирнерова /  Тамарин Танасугарн
  Джулия Глушко /  Лора Торп (четвъртфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2013
Монтерей Оупън